Vårby kan henvise til:
 Vårby (Korsør Kommune) – bebyggelse i Hemmeshøj Sogn i Korsør Kommune, Danmark
 Vårby (Sverige) – distrikt i Huddinge kommun i Stockholms län, Sverige
 Vårbyskatten – sølvskat fra vikingetiden fundet i Vårby i Sverige